Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1999 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 47. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Roman Jankowski.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 24 października 1999
 Sędzia: Marek Smyła

Bibliografia 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1999

1999
1999 w sporcie żużlowym
1999 w polskim sporcie